Nazwa „twierdzenie Cauchy’ego” może odnosić się do jednego z następujących twierdzeń Augustina Louisa Cauchy’ego:
 twierdzenie podstawowe/całkowe Cauchy’ego – w analizie zespolonej,
 twierdzenie Cauchy’ego o wartości średniej – w rachunku różniczkowym,
 twierdzenie Cauchy’ego o iloczynie wyznaczników – w algebrze wieloliniowej.
 twierdzenie Cauchy’ego – w teorii grup.